Станое Станоевич () (,  — , ) — сербский -медиевист, член Сербской королевской АН (1933).

Биография 
Окончил Венский университет (1896), обучался также в Германии (1895, 1900) и России (1897—1898).

С 1900 года — доцент, с 1903 года — профессор сербской истории в Великой школе Белграда.

Участник балканских войн и Первой мировой войны.

Член сербской делегации на Парижской мирной конференции.

С 1927 года — председатель Югославского исторического общества.

Научное наследие 
Автор работ по средневековой истории Сербии, проникнутых великосербской идеей.

Главный редактор «Народна енциклопедиjа српско-хрватско-словеначка» (Књ. 1—4. Загреб, 1925—1929).

Труды 
 Византиjа и Срби. — Књ. 1—2. — Нови Сад, 1903—1906.
 Истopиja српскога народа. — 3 изд. — Београд, 1926.
 Историjа српског народа у средoeем веку. — Т. 1, књ. 1. — Београд, 1937.
 Istorija srpskog naroda. — Beograd, 2009.

Примечания 

Медиевисты
Выпускники Венского университета
Преподаватели Белградского университета
Академики Сербской академии наук и искусств
Участники Первой мировой войны (Сербия)